Gromada Bielawy steht für:

 Gromada Bielawy (Powiat Głogowski)
 Gromada Bielawy (Powiat Łowicki)
 Gromada Bielawy (Powiat Nowotomyski)
 Gromada Bielawy (Powiat Włocławski)